Municipio de Omaha puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Omaha (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Omaha (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de Omaha (condado de Thurston, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Thurston.